Live Insanity — сольный концертный альбом Тони Макалпина, вышедший в 1997 году.

Об альбоме 

В основу материала диска легла запись концерта в голливудском клубе «The Roxy» 4 октября 1997 года. В ходе концерта Макалпину аккомпанировали бас-гитарист Рики Рикардо и ударник Майк Террана. Для последнего этот альбом стал уже четвёртым логплеем в дискографии Тони Макалпина. Сет-лист концерта охватывает практически всё творчество музыканта, за исключением композиций с дисков Eyes of the World и Madness.

Live Insanity выпускался дважды, в 1997 году японской фирмой «Victor Entertainment» и в 2004 году — «Lion Music». Релиз, распространяемый компанией «Lion», вышел под обложкой не согласованной с самим Макалпином.

Список композиций

Участники записи 
 Тони Макалпин — гитары, клавишные, фортепиано
 Рики Рикардо — бас
 Майк Террана — барабаны

Примечания

Ссылки 
 
 

1997
Альбомы 1997 года